

Biografia 
Lasciato il calcio giocato divenne co-proprietario di un campo di golf a Lichfield insieme a Tommy Coakley, suo ex allenatore al .

Palmarès

Giocatore

Club

Newcastle: 1992-1993

Derry City: 2002

Individuale
Capocannoniere della Football League Cup: 1
1999-2000 (8 gol)

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale irlandese